Кубок Чорногорії з футболу 2014–2015 — 9-й розіграш кубкового футбольного турніру в Чорногорії. Титул вперше здобула Младост (Подгориця).

Календар

Перший раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>24 вересня 2014

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|<center>25 вересня 2014

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>1/22 жовтня 2014

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>5/26 листопада 2014

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>8/22 квітня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Чорногорії на soccerway

2014-15
Чорногорія
Чорногорія